Termin aktinidin ima više značenja.

 Aktinidin (derivat piridina)
 Aktinidain, enzim